O48 steht für:
 O48, ICD-10-Code für eine Übertragung der Schwangerschaft, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O30-O48
 O48, FAA-Code für den Little River Airport in Little River, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 O48, Altersklasse der Deutschen Seniorenmeisterschaft im Badminton

O48